La temporada 2023 de las Grandes Ligas de Béisbol tendrá su temporada regular del 30 de marzo hasta el 1 de octubre.

El Juego de las Estrellas se disputará el 11 de julio en el T-Mobile Park casa de los Seattle Mariners.

Temporada regular 
Por primera vez se utilizará un nuevo calendario en donde cada equipo se enfrentará a los 29 equipos de la liga, jugando 13 veces frente a un rival divisional, para un total de 52, así como seis o siete veces al resto de los clubes de la liga para un total de 64. Los restantes 46 encuentros serán ante rivales de la otra liga: una serie de dos juegos en casa y otra de visita ante el considerado rival natural, así como una serie de tres duelos ante uno de los 14 equipos de la liga rival.

Clasificación 
 Liga Americana  Liga Nacional

Véase también 

 Grandes Ligas
 Béisbol
 Serie Mundial

Referencias 

2023
Béisbol en 2023
Deporte en Estados Unidos en 2023
Deporte en Canadá en 2023